Herkenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Paulo Herkenhoff (* 1949), brasilianischer Kurator, Kunstkritiker und Museumsleiter
 Philipp Herkenhoff (* 1999), deutscher Basketballspieler
 Ulrich Herkenhoff (* 1966), deutscher Komponist und Panflötist